Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2019 vond plaats van 7 tot en met 17 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2019 trok een recordaantal van meer dan 475.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelhouder Juan Martín del Potro was zijn titel niet komen verdedigen.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells